Balke ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Balke (1907–1999), deutsch-amerikanischer Physiologe und Hochschullehrer
 Erik Balke (* 1953), norwegischer Jazzmusiker
 Franz-Josef Balke (* 1939), deutscher Politiker (CDU)
 Friedrich Balke (* 1961), deutscher Philosoph und Medienwissenschaftler
 Georgia Balke, deutsche Sängerin
 Hans Joachim Balke, eigentlicher Name von Joachim Relin (1921–2010), deutscher Schlagertexter
 Heinrich Balke, deutscher Architekt und Gartendirektor
 Helmut Balke (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Herbert Balke, deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Ina Balke  (* 1937), deutsches Fotomodell
 Jasper Balke (* 1997), deutscher Politiker (B90/Die Grünen)
 Joachim Balke (1917–1944), deutscher Schwimmer
 Jörg Balke (1936–2012), deutscher Leichtathlet
 Jon Balke (* 1955), norwegischer Jazzpianist
 Jutta Meurers-Balke (* 1949), deutsche Archäologin und Archäobotanikerin
 Michael Balke (* 1979), deutscher Dirigent
 Peder Balke (1804–1887), norwegischer Maler und sozialpolitischer Aktivist
 Philipp Balke, deutscher Eisenbahnunternehmer
 Siegfried Balke (1902–1984), deutscher Politiker und Minister
 Victor Hermann Balke (* 1931), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Crookston

Siehe auch:
 Balcke
 Balk